Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Egmont.
Le  est un vaisseau de 74 canons lancé en 1768 et démoli en 1799.
Le  est un vaisseau de 74 canons lancé en 1810 et vendu en 1875.
Le HMS Egmont est une frégate cuirassée originellement nommée Achilles et renommée Egmont en 1904.

Egmon